Adam Solski (1895-1940) –  major piechoty Wojska Polskiego
 Andrzej Solski (ur. 1969) – polski siatkarz
 Leszek Solski (1935-2010) – polski działacz Rodzin Katyńskich
 Ludwik Solski (1855-1954) – polski aktor
 Stanisław Solski (1622-1701) – polski matematyk, architekt i jezuita
 Wacław Solski (1897-1990) – polski pisarz

 Zobacz też
 Solska